Mensen
 Robin (voornaam), een voornaam voor zowel jongens als meisjes

Personages
 Robin (Bassie en Adriaan), de robot uit de televisieseries van Bassie en Adriaan
 Robin (Batman), een superheld, de rechterhand van Batman
 Robin (Muppet), het neefje van Kermit de Kikker

Krijgswezen
 USS Robin (AM-3), een Amerikaanse mijnenveger van de Lapwingklasse
 USS Robin (AMS-53), een Amerikaanse mijnenveger van de YMS1-klasse
 USS Robin (MHC-54), een Amerikaanse mijnenjager van de Ospreyklasse

Overige
 Avions Robin, een Franse vliegtuigbouwer 
 ROBIN (organisatie), ROod Beest In Nood,  Belgische actiegroep
 ROBIN (radarsysteem), Radar Observation of Bird Intensity, een radarsysteem dat vliegende vogels monitort
 Robin (2017), Deense film uit 2017